Антіколі-Коррадо (італ. Anticoli Corrado) — муніципалітет в Італії, у регіоні Лаціо, метрополійне місто Рим-Столиця.
 Коррадо Джаквінто (італ. Corrado Giaquinto, 8 лютого 1703, Мольфетта—† 1766, Неаполь) — італійський художник, представник рококо.
 Монте-Відон-Коррадо (італ. Monte Vidon Corrado) — муніципалітет в Італії, у регіоні Марке, провінція Фермо.
 Джино Коррадо (англ. Gino Corrado, 9 лютого 1893 — 23 грудня 1982) — італійський кіноактор.
 Коррадо Вічіані (італ. Corrado Viciani, нар. 3 грудня 1929, Бенгазі — пом. 12 лютого 2014, Кастільйон-Фьорентіно) — італійський футболіст.
 Коррадо Бенедетті (італ. Corrado Benedetti; 20 січня 1957, Чезена — 15 лютого 2014, Савіньяно-суль-Рубіконе) — італійський футболіст.
 Френк Коррадо (англ. Frank Corrado, нар. 26 березня 1993, Вудбрідж, Онтаріо) — канадський хокеїст, захисник клубу НХЛ «Піттсбург Пінгвінс».
 Коррадо Джині (італ. Corrado Gini; 23 травня 1884, Мотта-ді-Лівенца — 13 березня 1965, Рим) — італійський статистик, соціолог, демограф і економіст.
 Коррадо Там'єтті (італ. Corrado Tamietti, нар. 19 січня 1914, Торре-Пелліче — ?) — італійський футболіст, захисник.